Polarita je:

obecně
 vlastnost nějaké entity, jež se vyhraněně chová vůči svému přímému protikladu,

ve filosofii
 zvláštní vlastnost dvou protikladných stránek objektu k nějaké skutečnosti, kdy vzájemný vztah obou prvků systému je předpokladem existence každého z nich,

v psychologii
 polarita osobnosti,

ve fyzice
 elektromagnetická polarita – přirozená vlastnost elektromagnetického pole,
 magnetická polarita – existence pólů u magnetu,
 elektrická polarita – existence zdroje elektrického napětí (rozdílu elektrických potenciálů),

v molekulární biologii
 polarita (molekulární biologie) – rozlišuje vzájemně komplementární vlákna nukleových kyselin

v botanice
 funkční či tvarové rozlišení těla rostlin (popř. nějakého jejího orgánu),

v chemii
 posun elektrického náboje mezi jednotlivými atomy v molekule či chemické funkční skupině.

Související články 
 Polarizace
 Bipolarita